São Miguel do Tapuio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel do Tapuio (ort), Piauí, 
 São Miguel do Tapuio (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar